Fundata se poate referi la:

Localități în România 
 Fundata, Brașov, comună în județul Brașov 
 Fundata, Buzău, sat în județul Buzău 
 Fundata, Ialomița, sat în județul Ialomița

Vezi și 
Fundeni
Fundeanu
Fundătura

Toponime românești